Tommy Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Tommy Island (Knox County, Maine)
 Tommy Island (Washington County, Maine)
 Tommy Island (Massachusetts)
 Tommy Island (Rhode Island)